Daliansaurus (il cui nome significa "lucertola di Dalian") è un genere estinto di dinosauro teropode troodontide vissuto nel Cretaceo inferiore (Aptiano), in quella che oggi è la Formazione Yixian, più precisamente nei pressi di Beipiao, Liaoning, Cina.

Descrizione 
Il Daliansaurus era un teropode troodontide molto piccolo con un'altezza di circa un 1 metro (3,28 piedi).

Il Daliansaurus si distingue da tutti gli altri troodontidi noti da un certo numero di autapomorfie, come il possesso di un quarto artiglio del piede che è molto robusto e la presenza di processi uncinati sulle costole.

Classificazione 
Il Daliansaurus fa parte della famiglia dei troodontidi. Un'analisi cladistica ha dimostrato che il Daliansaurus forma un clade con Sinovenator, Sinusonasus e Mei. Ciò rappresenterebbe una radiazione locale a Liaoning, di troodontidi di piccole dimensioni. La scoperta del Daliansaurus è stata l'occasione per la creazione del clade dei Sinovenatorinae.

Il seguente cladogramma mostra la posizione nell'albero evolutivo di Daliansaurus, secondo Shen et al. (2017):

Storia della scoperta 
I fossili di Daliansaurus sono stati presumibilmente ritrovati nei pressi Lujiatun, vicino alla città di Beipiao nei campi di alcuni agricoltori del luogo. Tuttavia il fossile è caduto nelle mani del commercio illegale di fossili, e la rarità del pezzo ne ha fatto aumentare il valore. La roccia dove era posizionato il fossile è stata finemente intagliata in un perfetto opale e i danni subiti dal cranio sono stati abilmente restaurati. Alla fine, il campione è stato ottenuto dal Dalian Natural History Museum, dove è stato studiato dal paleontologo Shen Caizhi.

Nel 2017, i paleontologi e studiosi Shen Caizhi, Lü Junchang, Liu Sizhao, Martin Kundrát, Stephen L. Brussate e Gao Hailong descrissero e nominarono la specie tipo Daliansaurus liaoningensis. Il nome del genere, Daliansaurus, fa riferimento al Dalian Natural History Museum, mentre il nome specifico, liaoningensis, si riferisce alle sue origini nella Provincia di Liaoning.

Il fossile, l'olotipo DNHM D2885, è stato ritrovato in uno strato della Formazione Yixian, risalente all'Aptiano. L'olotipo si compone di uno scheletro abbastanza completo. La coda e il collo dell'animale sono curvati verso l'alto, mentre la parte posteriore del cranio e la mascella inferiore è tuttora in restaurazione. Purtroppo il cingolo scapolare è andato perso, così come la zampa posteriore destra. Alcune parti delle gambe, del bacino e della coda sono ancora inglobate nella roccia. L'analisi delle ossa dell'esemplare hanno dimostrato che questo individuo era completamente adulto al momento della sua morte.

Bibliografia 
 SHEN Caizhi, LÜ Junchang, LIU Sizhao, Martin KUNDRÁT, Stephen L. BRUSATTE & GAO Hailong, 2017, "A New Troodontid Dinosaur from the Lower Cretaceous Yixian Formation of Liaoning Province, China", Acta Geologica Sinica 91(3): 763-780

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Troodontidi